De Zwarte Panter, kunstgalerie in Antwerpen
 Bijnaam van Tony Goossens
 Bijnaam van Gyula Grosics
 Bijnaam van Lev Jasjin
 Bijnaam van de voetballer Frans de Munck

Zie ook 
 Black Panther Party, ook wel de zwarte panters genoemd.